1. etape af Tour of Scandinavia 2022 var en 147,7 km lang , som blev kørt den 9. august 2022 med start på Kongens Nytorv i  og mål i .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

01
Sport i København
Sport i Helsingør